Макка́ртни () — фамилия ирландского происхождения. Иногда встречается в варианте , который по-русски передается как Макартни.

Известные носители:
 Маккартни, Пол (род. в 1942) — британский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей группы The Beatles.
 Маккартни, Линда (1941—1998) — его жена, певица, фотограф и автор книг.
 Маккартни, Стелла (род. в 1971) — его дочь, модельер.
 Маккартни, Джеймс (род. в 1977) — его сын, музыкант.
 Маккартни, Мэри (род. в 1969) — его дочь, фотограф.
 Маккартни, Майк (род. в 1944) — его брат, фотограф и музыкант.
 Маккартни, Бад — американский кёрлингист.
 Маккартни, Билл — шотландский футболист.
 Маккартни, Джейсон (род. 1974) — игрок в австралийский футбол.
 Маккартни, Джесси (род. в 1987) — американский актер и исполнитель
 
 Маккартни, Джордж (род. 1981) — североирландский футболист.
 Маккартни, Кэрол (ум. 2021) — археолог.

 Макартни, Джордж (1737—1806) — английский дипломат рубежа XVIII—XIX веков, посещал Россию и Китай, первый британский посланник в Китае.
  (1867—1945) — английский дипломат, посещал Россию и Китай, британский консул в Кашгаре до 1918 года.

См. также

Примечания